Termin -{AC}- ima više značenja.

 -{Ac}-, oznaka za hemijski element aktinijum.
 -{AC}-, oznaka za naizmeničnu struju.
 -{AC}-, enzim adenilat ciklaza.
 Acetil, funkcionalna grupa